Суюмбаев — тюркская фамилия; имеет женскую форму Суюмбаева.
 Суюмбаев, Ахматбек Суттубаевич (1920—1993) — советский государственный и партийный деятель, Председатель Совета Министров Киргизской ССР (1968—78).
 Суюмбаев, Гафуржан (род. 1990) — казахстанский футболист, защитник «Ордабасы» и Сборной Казахстана.